Borouai bezeichnet:

 Borouai, ein Fluss in der Gemeinde Viqueque, Osttimor
 Borauai, ein Fluss in der Gemeinde Baucau, Osttimor
 Borouai Creek, ein Fluss auf der zu den Salomonen gehörenden Insel Fauro